Jméno a příjmení Václav Hájek má více nositelů:

 Václav Hájek (1920–???) – český a československý politik KSČ ze středních Čech, poslanec FS a ČNR za normalizace
 Václav Hájek z Libočan (? –1553) – český kronikář, autor Hájkovy kroniky
 Václav Hájek (lékař) (* 1934) – český lékař, mikrobiolog